Expanded Memory Specification
 Enhanced Messaging Service
 Express Mail Service
 Етил-метансульфанат
 European macroseismic scale (EMS)